Hondo (rijeka)
 Hondo (Teksas)
 Hondo (1953.), film
 Hondo (televizijska serija), iz 1967.